Die Abkürzung EXF bedeutet:

Exif, die Dateierweiterung für das Exchangeable Image File Format
eGuide eXchange Format, ein für Fraunhofer IGD XyberScout entwickeltes XML-basiertes Dateiformat
Examiner’s Field of Search, vom Prüfer durchsuchte Patentklassen
Exodus Fall

EXF